While shepherds watched their flocks (Als Hirten Nachtwache bei ihrer Herde hielten) ist ein englisches Weihnachtslied, das die Verkündigung an die Hirten  beschreibt. Es wird dem englischen poet laureate irischer Abstammung Nahum Tate (1652–1715) zugeschrieben. Es wurde von Davies Gilbert (London, 1822) und von William B. Sandys (London, 1833) veröffentlicht.

Es gibt verschiedene Versionen, die Weise Winchester Old wird im Vereinigten Königreich gesungen, und eine Variation über eine Händel-Arie arrangiert von Lowell Mason in den Vereinigten Staaten. Außerdem gibt es verschiedene Textfassungen.

Eine bekannte Chor-Fassung stammt von David Willcocks.

Text

Weblinks 

 hymnsandcarolsofchristmas.com: While Shepherds Watched Their Flocks
 Deutsche Teil-Übersetzung (cantusbasel.ch; PDF; 1,6 MB)

Videos 
 Hörbeispiel – Pianoprayers (youtube.com)

Alternativnamen 
Whilst Shepherds Watched Their Flocks; The Vision of the Shepherds; While Humble Shepherds Watched Their Flocks

Siehe auch 
 Als ich bei meinen Schafen wacht’

Einzelnachweise und Fußnoten 

Weihnachtslied